Henri Negresco (* 1868 in Bukarest, Rumänien; † 1920 in Paris) war ein französischer Hotelbesitzer rumänischer Herkunft.

Negresco wurde als Sohn eines Gastwirts in Bukarest geboren. Im Alter von 15 Jahren verließ er seine Heimat und ging zunächst nach Paris sowie anschließend an die Côte d’Azur. Dort machte er bald Karriere und wurde schließlich Direktor des Casinos in Nizza. Alsbald beabsichtigte er, ein Luxushotel im Stil der Belle Époque zu bauen, das nur die wohlhabendsten Kunden der Welt beherbergen würde. Nachdem er die Finanzierung gesichert hatte, beauftragte er den Architekten Édouard Niemans mit der Planung. So entstand 1912 das berühmte und nach ihm benannte Hotel Negresco an der Promenade des Anglais in Nizza.

Das Hotel war sofort ein Erfolg, der aber nur bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs dauerte. Aus dem Hotel wurde ein Militärhospital. Negresco geriet anschließend in finanzielle Schwierigkeiten. Auf Druck der Gläubiger musste er wenige Jahre vor seinem Tod das Hotel verkaufen.

Hotelier
Rumäne
Franzose
Geboren 1868
Gestorben 1920
Mann